Брукс Хауард Леннон (; род. 22 сентября 1997, Парадайс-Валли, США) — американский футболист, атакующий полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной США.

Клубная карьера 
Леннон — воспитанник клуба «Реал Солт-Лейк». В 2015 году Брукс перешёл в академию английского «Ливерпуля» и некоторое время выступал за молодёжный состав клуба. В феврале 2017 года он на правах аренды вернулся в «Реал Солт-Лейк». 18 марта в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» Брукс дебютировал в MLS. 15 апреля в поединке против «Колорадо Рэпидз» он забил свой первый гол за «Реал Солт-Лейк». 20 декабря 2017 года Леннон перешёл в «Реал Солт-Лейк» на постоянной основе.

2 декабря 2019 года Леннон был куплен «Атлантой Юнайтед» за $150 тыс. общих и $150 тыс. целевых распределительных средств. 17 декабря игрок подписал с клубом многолетний контракт до конца 2023 года. За «Атланту Юнайтед» он дебютировал 18 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020 против гондурасской «Мотагуа». 29 августа в матче против «Орландо Сити» он забил свой первый гол за «Атланту Юнайтед».

Международная карьера 
В 2017 году Леннон в составе молодёжной сборной США выиграл молодёжный чемпионат КОНКАКАФ в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Гаити, Сент-Китса и Невиса, Мексики, Сальвадора и Гондураса. В поединке против гаитян Брукс сделал хет-трик, а также забил мяч в поединке против Сент-Китса и Невиса.

В том же году Леннон принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Сенегала, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и Венесуэлы. В поединках против саудовцев и новозеландцев Брукс забил по голу.

За сборную США Леннон дебютировал 18 декабря 2021 года в товарищеском матче со сборной Боснии и Герцеговины.

Достижения 
Международные

 США (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Реал Монаркс»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»